Dragon Ball puede hacer referencia a:
 Dragon Ball (1984), manga creado por Akira Toriyama.

Anime 
 Dragon Ball (1986-1989), primer anime basado en el manga, 153 episodios.
 Dragon Ball Z (1989-1996), segundo anime, 291+2 episodios.
 Dragon Ball GT (1996-1997), tercer anime, 64+1 episodios.
 Dragon Ball Z Kai (2009–2011; 2014–2015), cuarto anime, 167 episodios.
 Dragon Ball Super (2015-2018), quinto anime, 131 episodios.
 Super Dragon Ball Heroes (2018–), sexto anime.

Películas 
 Dragon Ball: Shenron no Densetsu (Dragon Ball: La leyenda del dragón Xeron), película de 1986, dirigida por Daisuke Nishio.
 Dragon Ball: Majinjō no Nemuri Hime (Dragon Ball: La bella durmiente en el castillo del mal), película de 1987, dirigida por Daisuke Nishio.
 Dragon Ball: Makafushigi Daibōken (Dragon Ball: Aventura mística), película de 1988, dirigida por Kazuhisa Takenouchi.
 Dragon Ball Z: Ora no Gohan o Kaese!! (Dragon Ball Z: El secuestro de Gohan), película de 1989, dirigida por Daisuke Nishio.
 Dragon Ball Z: Kono Yo de Ichiban Tsuyoi Yatsu (Dragon Ball Z: El más fuerte del mundo), película de 1990, dirigida por Daisuke Nishio.
 Dragon Ball Z: Chikyû Marugoto Chôkessen (Dragon Ball Z: La super batalla), película de 1990, dirigida por Daisuke Nishio.
 Dragon Ball Z: Tatta Hitori no Saishû Kessen (Dragon Ball Z: El último combate), película de 1990, dirigida por Mitsuo Hashimoto.
 Dragon Ball Z: Sūpā Saiyajin da Son Gokū (Dragon Ball Z: El super guerrero Son Goku), película de 1991, dirigida por Mitsuo Hashimoto.
 Dragon Ball Z: Tobikkiri no Saikyô tai Saikyô (Dragon Ball Z: Los mejores rivales), película de 1991, dirigida por Mitsuo Hashimoto.
 Dragon Ball Z: Gekitotsu!! 100-Oku Pawā no Senshi-tachi (Dragon Ball Z: Guerreros de fuerza ilimitada), película de 1992, dirigida por Mitsuo Hashimoto.
 Dragon Ball Z: Kyokugen Batoru!! San Dai Sūpā Saiyajin (Dragon Ball Z: Los 3 grandes Supersayanos), película de 1992, dirigida por Daisuke Nishio.
 Dragon Ball Z: Moetsukiro!! Nessen Ressen Chō-Gekisen (Dragon Ball Z: Estalla el Duelo), película de 1993, dirigida por Shigeyasu Yamauchi.
 Dragon Ball Z: Ginga Giri-Giri!! Butchigiri no Sugoi Yatsu (Dragon Ball Z: Los guerreros de plata), película de 1993, dirigida por Yoshihiro Ueda.
 Dragon Ball Z: Zetsubô e no Hankô!! (Dragon Ball Z: Un futuro diferente), película de 1993, dirigida por Yoshihiro Ueda.
 Dragon Ball Z Gaiden: Saiya-jin Zetsumetsu Keikaku (Dragon Ball Z Gaiden: El plan para destruir a los Superguerreros), película de 1993, dirigida por Shigeyasu Yamauchi.
 Dragon Ball Z: Kiken na Futari! Super Senshi wa Nemurenai (Dragon Ball Z: El regreso de Broly), película de 1994, dirigida por Shigeyasu Yamauchi.
 Dragon Ball Z: Sūpā Senshi Gekiha!! Katsu No wa Ore da (Dragon Ball Z: El combate definitivo), película de 1994, dirigida por Yoshihiro Ueda.
 Dragon Ball Z: Fukkatsu no Fusion!! Gokū to Vegeta (Dragon Ball Z: Fusión), película de 1995, dirigida por Shigeyasu Yamauchi.
 Dragon Ball Z: Ryūken Bakuhatsu!! Gokū ga Yaraneba Dare ga Yaru (Dragon Ball Z: El ataque del dragón), película de 1995, dirigida por Mitsuo Hashimoto.
 Dragon Ball: Saikyō e no Michi (Dragon Ball: El camino hacia el más fuerte), película de 1996, dirigida por Shigeyasu Yamauchi.
 Dragon Ball GT: Gokū Gaiden! Yūki no Akashi wa Sūshinchū (Dragon Ball GT: 100 años después), película de 1997, dirigida por Osamu Kasai.
 Dragon Ball: Ossu! Kaette Kita Son Gokū to Nakama-tachi!! (Dragon Ball: ¡Hey! ¡Vuelven Son Goku y sus amigos!), película de 2008, dirigida por Yoshihiro Ueda.
 Dragonball Evolution, película de 2009, dirigida por James Wong.
 Dragon Ball Z: Kami to Kami (Dragon Ball Z: La batalla de los dioses), película de 2013, dirigida por Masahiro Hosoda.
 Dragon Ball Z: Fukkatsu no 'F' (Dragon Ball Z: La resurrección de F), película de 2015, dirigida por Tadayoshi Yamamuro.
 Dragon Ball Super: Burorî (Dragon Ball Super: Broly), película de 2018, dirigida por Tatsuya Nagamine.
 Dragon Ball Super: Sūpāhīrō (Dragon Ball Super: Superhéroe), película de 2022, dirigida por Akira Toriyama.

 Dragon Ball, una película de 1990 dirigida por Wang Ryong.
 Dragon Ball, una película de 1991 dirigida por Ryong Wang.

Videojuegos 
 Dragon Ball Heroes, videojuego de cartas basado en la franquicia.
 Super Dragon Ball Z
 Dragon Ball Xenoverse
 Dragon Ball Xenoverse 2

Otros 
 Dragon Ball —o Bola de dragón en España y Esfera del dragón en Hispanoamérica—, una esfera mágica que da título al manga.
 Motorola Dragonball, un microprocesador diseñado por la compañía Motorola.